Gaffkus ist der Name von:

 Karlheinz Gaffkus (1933–2018), deutscher Tänzer, Schauspieler und Aufnahmeleiter
 Klaus Gaffkus (* 1964), deutscher Musiker und Comicschaffender, siehe Klaus Cornfield
 Thomas Gaffkus-Müller (* 1966), deutscher Politiker (CDU)